

Cinéma 

 À la vitesse d'un cheval au galop, film français réalisé par Fabien Onteniente et sorti en 1992 ;
 À la vitesse d'un cheval au galop, film français réalisé par Darielle Tillon et sorti en 2002.